International Lawn Tennis Challenge 1923 je bil osemnajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge 

1923 v športu
1923